Die folgende Liste enthält die Langlaufloipen in der Schweiz. 160 Loipenorganisationen, zusammengeschlossen unter den Dachorganisationen Loipen Schweiz (deutsch- und italienischsprachige Schweiz) sowie Romandie Ski de Fond (französischsprachige Schweiz), unterhalten zusammen ein Loipennetz von rund 5500 km.

Die Loipenberichte mit den aktuellen Schneeverhältnissen werden auf den Webseiten von Schweiz Tourismus und Bergfex publiziert.

Einzelnachweise 

!
Schweiz